Le mot Département de Santa Rosa peut signifier : 
Département de Santa Rosa (Guatemala), un département du Guatemala.
Département de Santa Rosa (Catamarca), une des 16 subdivisions de la province de Catamarca, en Argentine.
Département de Santa Rosa (Mendoza), une des 18 subdivisions de la province de Mendoza, en Argentine.